La Escuela Superior de Teatro y Cine (Escola Superior de Teatro e Cinema) en el Instituto Politécnico de Lisboa heredado la experiencia en la enseñanza del Teatro del Conservatorio Nacional, fundado por Almeida Garrett, en 1836, y la enseñanza de Cine, introducido en el mismo establecimiento a partir de 1971. El objetivo principal de la ESTC es la formación de personal altamente calificado, técnico y artístico, en los campos de Teatro y Cine.

Enlaces 

 Site de la Escuela Superior de Teatro y Cine

Escuelas de teatro
Escuelas de cine de Portugal
Instituciones y organismos con sede en Lisboa